Alexander Tytschkin (russ. Александр Тычкин) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Tytschkin (* 1980), russischer Eishockeyspieler 
 Alexander Petrowitsch Tytschkin (* 1951; † 1996), russischer Eishockeytrainer